Salzbach ist ein geographischer Name:

Gewässer: 
 Salzbach (Ahse), linker Zufluss der Ahse bei Dinker, Gemeinde Welver, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Salzbach (Alf), linker Zufluss der Alf bei Wispelt, Ortsgemeinde Hontheim,  Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Salzbach (Bever), rechter Quellfluss der Bever (Ems) bei Schloss Harkotten im Ortsteil Füchtorf der Stadt Sassenberg im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Salzbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs im Westerwald bei Hadamar-Niederzeuzheim im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Salzbach (Genfbach), rechter Zufluss des Genfbachs bei Tondorf, Gemeinde Nettersheim im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Salzbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs in Warendorf im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Salzbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter im Pfälzerwald im Ortsteil Kaltenbach der Gemeinde Hinterweidenthal im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Salzbach (Loosbach) rechter Zufluss des Loosbachs (zum Saulochbach, zum Höllbach, zum Hammermühlbach, zum Kollbach) unterm Dreitannenriegel in der Gemeindegemarlung von Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Salzbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda im Vogelsberg im Stadtteil Geiß-Nidda von Nidda im Wetteraukreis, Hessen
 Salzbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins im Stadtteil Biebrich von Wiesbaden, Hessen
 Salzbach (Rodenberger Aue), linker Zufluss der Rodenberger Aue in Rodenberg im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Salzbach (Saale), linker Zufluss der Saale beim Stadtteil Gnölbzig von Alsleben im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Salzbach (Saar), Unterlaufname auch Dreisbach, linker Zufluss der Saar in Dreisbach, Gemeinde Mettlach, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Salzbach (Seemenbach), linker Zufluss des Seemenbachs in Büdingen im Wetteraukreises, Hessen
 Salzbach (Salzbach) – drei Zuflüsse des Salzbachs (zur Lauter) zwischen Glashütte und Langmühle, alle in der Ortsgemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; flussabwärts;
 Kleiner Salzbach, rechter Zufluss
 Rothenfelser Salzbach,  linker Zufluss
 Schnepfenberger Salzbach, linker Zufluss an der Gemeindegrenze zu Ruppertsweiler
 Salzbach (Solzbach), rechter Zufluss des Solzbachs (zur Brend) nach Leutershausen, Gemeinde Hohenroth, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Salzbach, Nebenname am Oberlauf des Wachenbaches, im Spessart, Bayern

Ort:
 Salzbach, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Solanka, Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Salzbach ist ein Familienname:
 Marquard von Salzbach, (12.–13. Jh.), Deutschordensritter

Siehe auch:
 Salzach
 Salzgraben